Charles Augustin Étienne Dolley (1760-1803), négociant-armateur qui fut maire de Saint-Malo de 1800 à 1801 ;
 Georges Dolley (1882-1958), réalisateur, scénariste, dialoguiste et producteur de cinéma français ;
 Jason Dolley (1991- ), acteur américain ;
 Madeleine Dolley actrice de théâtre française
 Pierre Dolley (1877-1955), peintre et directeur de la photographie français.

Homonymie de patronyme